Deutsche Tourenwagen Masters 2015 – dwudziesty dziewiąty sezon serii DTM a zarazem szesnasty po jej wznowieniu w 2000 roku.

Kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja generalna

Kierowcy

Zespoły

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii DTM 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2015 w sportach motorowych
2015 w Niemczech
2015 w Holandii
2015 w Austrii
2015 w Rosji